Păulești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Păulești (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Păulești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Păulești (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Păulești (Satu Mare), Gemeinde im Kreis Satu Mare
 Păulești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea

 in der Republik Moldau:
 Păulești (Călărași), Gemeinde im Rajon Călărași